Michael Clarke (cricketer), een Australisch cricketer
 Michael Clarke (muzikant), een Amerikaans drummer en voormalig lid van The Byrds
 Michael Clarke (ornitholoog), een Australisch vogelkundige
 Michael Clarke (priester), een priester
 Michael Clarke Duncan, een Amerikaans acteur

Zie ook 

 Michael Clark